Кампо ел Порвенир има више значења:

 Кампо ел Порвенир (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Порвенир (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Порвенир (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо ел Порвенир (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику